

Patronyme
 Abel Surchamp, (1846-1913), est un homme politique français.
 Angelico Surchamp, (1924-2018), est un moine bénédictin français.

Homonymie
Homonymie de patronyme